L'adjectif pur qualifie :
ce qui a un rapport à la pureté.

Le sigle PUR peut désigner :
 les Presses universitaires de Rennes
 l'ancien Parti humaniste roumain (Partidul Umanist Român), devenu Parti conservateur en 2005
 le Parti de l'unité et du rassemblement, un parti politique sénégalais
 la Promotion des usages responsables, un label français apposé sur les sites proposant des offres labellisées par l’Hadopi

Le code PUR peut désigner :
 le polyuréthane, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques)
 Porto Rico, selon la liste des codes pays du CIO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Porto Rico a pour code PRI
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Porto Rico a pour code alpha-3 PRI

Pur est un groupe de pop allemand.

Code